GameStats — веб-сайт, посвящённый компьютерным играм и индустрии компьютерных игр, агрегатор игровых рейтингов, оценок и материалов. Создан медиаконгломератом IGN Entertainment в 2002 году. 

GameStats содержит профили преимущественного большинства компьютерных игр разных жанров и под разные платформы десятилетней давности. На март 2010 года он содержит 62 741 игру. Каждая игра оценивается несколькими рейтинговыми шкалами. «Game Popularity Meter» (GPM) содержит количество посещений страницы данной игры по сравнению с другими играми. GPM измеряется в процентах и на его основании формируется рейтинг посещаемости игр. «GameStats Score» (GSS) является оценкой по десятибалльной шкале, которая может принимать целые и дробные значения в пределах от 0 до 10 включительно. GSS формируется на основании двух рейтингов: первый — средний рейтинг игры, выставленный игровой прессой и второй — средний рейтинг игры, выставленный игроками. Кроме рейтингов, профиль игры на GameStats содержит ссылки на рецензии, предобзоры (превью), другие аналитические статьи, руководства и на новости по данной игре на самых популярных и авторитетных игровых изданиях. Также содержатся ссылки на профили игры на других сайтах. Особенно интенсивно «покрываются» сайты, принадлежащие IGN Entertainment, такие как IGN.com, GameSpy, TeamXbox и другие.

Сайт прекратил свою работу , главная страница перенаправляет на сайт компании GamerMetrics.

Примечания

Внешние ссылки 
 

IGN Entertainment
Сайты, посвящённые компьютерным играм
Сайты, появившиеся в 2002 году
Агрегаторы рецензий компьютерных игр